Исмаэ́ль Тьемоко́ Дьоманде́ (; 28 августа 1992, Абиджан, Кот-д'Ивуар) — ивуарийский футболист, полузащитник турецкого клуба «Самсунспор», также выступавший до 2019 года за сборную Кот д'Ивуара.

Клубная карьера 
Исмаэль Дьоманде — воспитанник футбольного клуба «Сент-Этьен». Дебютировал в основной команде 31 августа 2011 года в матче Кубка лиги против «Бордо»
.
28 января 2012 года, заменив Бэнела Николицэ на 82-й минуте матча с «Лиллем», полузащитник впервые сыграл и в Лиге 1.
В сезоне 2012/13 Дьоманде в составе «Сент-Этьена» стал обладателем Кубка французской лиги.

Статистика

Достижения 
  «Сент-Этьен»
 Обладатель Кубка французской лиги: 2012/13

  «Сборная Кот д'Ивуара»
 Обладатель Кубка африканских наций: 2015

Примечания 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Ризеспор»
Игроки ФК «Самсунспор»